El terremoto de Java de 2006 puede referirse a:
 El terremoto ocurrido en el mes de mayo; o
 El terremoto ocurrido en el mes de julio.